La undécima temporada de The Voice Brasil, estrenada en TV Globo el martes 15 de noviembre de 2022, en el  (BRT / AMT) espacio, inmediatamente después de la telenovela en horario estelar Travessia.

Fátima Bernardes reemplazó a André Marques como presentador principal, convirtiéndose así en la primera presentadora femenina del programa. Thaís Fersoza (de The Voice Senior) reemplazó a Jeniffer Nascimento como corresponsal entre bastidores del programa.

Lulu Santos, Michel Teló e Iza regresaron para su undécima, octava y cuarta temporada como entrenadores, respectivamente, mientras que Carlinhos Brown y Claudia Leitte  fueron reemplazadas por Gaby Amarantos.

Equipos
 Llave

Audiciones a Ciegas
El objetivo de cada entrenador será elegir a doce participantes para sus equipos
Color key

Referencias